Gustav Kunze (1793-1851) – entomologo, botanico e docente di zoologia tedesco
Hansjörg Kunze (1959) – ex mezzofondista tedesco
Kahena Kunze (1991) – velista brasiliana
Michael Kunze (1943) – paroliere e librettista tedesco
Reiner Kunze (1933) – scrittore, traduttore e letterato tedesco
Terry Kunze (1943) – ex cestista statunitense